Valentine – miejscowość we Francji 
 Mk III Valentine – brytyjski czołg piechoty z okresu II wojny światowej
 Brooke Valentine – amerykańska wokalistka R&B
 Valentine – singel zespołu 5 Seconds of Summer

Miejscowości w USA:
 Valentine – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Mohave
 Valentine – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Cherry
 Valentine – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Jeff Davis